12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Имелось два различных формирования дивизиона в составе сухопутных войск, одно в составе войск ПВО страны, три в составе Балтийского флота и один в составе войск НКВД

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Западного фронта и 13-й армии 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 4 октября 1941 года.

На 22 июня 1941 года входил в состав 4-й армии. Был вооружён малокалиберными зенитными орудиями. Постоянно дислоцировался в Бресте, входя в состав 28-го стрелкового корпуса, но очевидно на начало войны, находился на окружном полигоне в районе села Крупки в 120 километрах восточнее Минска. В начале июля 1941 года вошёл в состав 20-й армии, в конце июля 1941 года — в состав 13-й армии и обеспечивал противовоздушную оборону частей и соединений армии до октября 1941 года.

На 1 октября 1941 года базировался в Суземке, имея в составе 295 человек при 5 37-мм зенитных пушках, 6 счетверённых пулемётных установок и 33 прожектора.
 
В первые дни октября 1941 года уничтожен и 4 октября 1941 года расформирован.

Подчинение

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 12-й танковой дивизии 

Сформирован в составе 12-й танковой дивизии на базе 80-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 34-й кавалерийской дивизии весной 1941 года в Стрые.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 1 сентября 1941 года.

Повторил боевой путь 12-й танковой дивизии. 1 сентября 1941 года обращён на формирование отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 129-й танковой бригады.

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион СФ, СЗФ, 3-й ударной армии, КалФ, 2ПФ и ЛФ 

В составе действующей армии с 25 июня 1941 года по 6 июля 1941 и с 19 июля 1941 по 9 мая 1945 года.

Начал войну в Псковской области, отступая в район Селигера. С осени 1941 года находится на позициях близ Торжка. С лета 1942 года находится в районе Великим Лукам, с осени 1943 года прикрывает небо в районе Невеля. В 1944 году в ходе наступления прошёл Идрицу и Себеж, затем наступает в Прибалтике, закончил войну в боях с войсками, окружёнными в Курляндии

Подчинение

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО Балтийского флота 

В составе Балтийского флота действовали три зенитных дивизиона за номером 12

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.

На начало войны входил в состав 2-го зенитного артиллерийского полка ПВО Балтийского флота, базировался на южном берегу Финского залива в районе фортов «Краснофлотский» («Красная Горка») и «Серая Лошадь». На вооружении дивизиона состояли 76-мм орудия. В 1942—1944 годах оборонял объекты флота на Ораниенбаумском плацдарме. За 1942 год дивизион отчитался о 14 сбитых самолётах, за 1943 — о 16. С 13 января 1943 года 2-й зенитный артиллерийский полк был переименован в 49-й зенитный артиллерийский полк ПВО Балтийского флота

На январь 1944 года полк входил в состав 6-го зенитного артиллерийского полка ПВО Балтийского флота, участвовал в Красносельско-Ропшинской операции, ведя огонь по наземным целям, подавил 4 батареи калибра 105 мм, уничтожил около 200 солдат и офицеров противника.

С октября 1944 года вошёл в состав 49-го зенитного артиллерийского полка ПВО Балтийского флота, вслед за наступлением лета-осени 1944 года перебазируется в Эстонию, в Палдиски. С января 1945 года в составе 9-го зенитного артиллерийского полка Таллинского морского оборонительного района, где и закончил войну.

Командир дивизиона: майор Ивашина Михаил Христофорович с февраля 1942 года по 26 ноября 1944 года.

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Кронштадтского сектора береговой обороны 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.

На вооружении дивизиона состояли 76-мм орудия, дивизион прикрывал Кронштадт.

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 1-й дивизии морской пехоты 
В составе действующей армии с 1 февраля 1944 по 9 мая 1945 года.

Повторил боевой путь 1-й дивизии морской пехоты

12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион НКВД СССР 

Сформирован в составе 4-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений 20 апреля 1939 года. 1 февраля 1941 года приказом НКВД СССР № 0086 от 28.01.1941 «О передаче зенитных частей войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в ведение Наркомата обороны» во исполнения совместного приказа НКО/НКВД СССР от 27.01.1941 «О передаче зенитных частей и подразделений войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений в ведение НКО» Постановления СНК СССР от 25.01.1941 «Об организации авиационной обороны» 12-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион дивизии передан в состав Красной Армии.

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941—1945 
 Перечень № 17 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны.  

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны
Балтийский флот
Воинские формирования ВМФ СССР